Gibson kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Gibson
 Arthur Charles Gibson
 David I. Gibson
 Dorothy Nash Gibson
 Frederick Gibson
 G.A.P. Gibson
 Georges Stacey Gibson
 Ray Gibson
 George Stacey Gibson

Robotskapade auktorsförkortningar